Минималната работна заплата в Албания е най-ниското месечно или почасово възнаграждение, което работодателите се задължават да заплащат на работниците си. Сумата се определя от правителството на Албания.

От 1 януари 2021 г. минималната месечна заплата е 30 000 албански лека (заплати под 30 000 албански лека на месец не подлежат на облагане с данък общ доход) със 174 часа работа на месец, а минималната почасова заплата е 172,4 албански лека.

Размер

Източници 

Албания
Икономика на Албания